Georgeville :

 Georgeville (Québec)
 Georgeville (Louisiane)
 
 
 Georgeville (Nouvelle-Écosse)